Ubicación puede referirse a:
Localización geográfica;
Colocación, especialmente, en el sentido de empleo (el DRAE lo recoge como uso propio de algunos países de Hispanoamérica);
Boleta de ubicación, en Cuba, el documento que se entrega a los alumnos que han terminado sus estudios superiores y que acredita que se les ha asignado un puesto de trabajo.
Ubicación de materiales bibliográficos;
Locación o localización audiovisual.